В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Карен Крантцке виграли титул, у фіналі перемігши пару Джуді Тегарт-Далтон і Франсуаза Дюрр 6-2, 6-3.

Сіяні пари 
 Розмарі Казалс /  Карен Крантцке (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Indianapolis